Сент-Илер-де-Вильфранш:

 Сент-Илер-де-Вильфранш — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.
 Сент-Илер-де-Вильфранш — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.